Внук
 Внук — мальчик/мужчина по отношению к дедушке и бабушке, сын сына или дочери, сын племянника или племянницы.
 Внук (, ) — фамилия:
 Внук, Марьян (1906—1967) — польский скульптор.
 Внук, Томаж (род. 1970) — словенский профессиональный хоккеист.
 Внук-Липинский, Эдмунд (1944—2015) — польский социолог, педагог, писатель-фантаст.

См. также 
 Внучка (значения), Внучки
 Внуково, Внучково